«Шердор» () — узбекистанский футбольный клуб из города Самарканд. В настоящее время выступает в Про-лиге A Узбекистана.

Названия

История 
Основан в 1990 году. Тогда же дебютировал во Второй низшей лиге чемпионата СССР, заняв последнее, 20-е место, и выбыл из турнира.

В том году команду тренировали Александр Масесов и Михаил Оганян (по полсезона соответственно). Начальником клуба был Игорь Оганесов.

После вылета из Второй низшей лиги и последующего распада СССР и чемпионата СССР клуб был расформирован.

Был возрождён в начале 2012 года и участвовал во Второй лиге чемпионата Узбекистана. В финальном этапе Второй лиги клуб занял 1-е место в группе B (среди 5 команд), набрав 10 очков в 4-х матчах.

Таким образом, «Шердор» получил право в 2013 году выступать в Первой лиге чемпионата Узбекистана.

В своём дебютном сезоне в Первой лиге клуб на предварительном этапе среди 12 участников группы «Запад» занял 4-е место (22 матча, 11 побед, 2 ничьи, 9 поражений и 35 очков).

«Шердор» получил право сыграть в финальном этапе, в котором занял 8-е место среди 16 команд (30 матчей, 12 побед, 3 ничьи, 15 поражений и 39 очков).

В том же году он впервые участвовал в Кубке Узбекистана и выбыл из турнира уже в 1-м раунде, проиграв навоийскому «Зарафшану» со счётом 0:1.

Во 2-м сезоне в Первой лиге в 2014 году «Шердор» на предварительном этапе среди 12 клубов группы «Запад» занял 7-е место (22 матча, 8 побед, 6 ничьи, 8 поражений и 30 очков).

В финальном этапе клуб финишировал предпоследним, 15-м (30 матчей, 8 побед, 5 ничьи, 17 поражений и 29 очков), но сохранил право участвовать в Первой лиге в следующем сезоне (на этом этапе команды, занявшие последние места, не вылетали во Вторую лигу).

В 2014 году «Шердор» во 2-й раз стартовал в Кубке Узбекистана и завершил свой путь во 2-м раунде, сначала выиграв у галляаральского «Галлакора» со счётом 3:0 в 1-м раунде и затем проиграв «Андижану» со счётом 3:5 в серии пенальти (основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 2:2).

В сезоне-2015 на предварительном этапе Первой лиги среди 10 команд группы «Запад» самаркандцы стали лишь 9-ми и были вынуждены вернуться во Вторую лигу. С 2018 года «Шердор» вновь участвует в Про-лиге Узбекистана.

Достижения

Чемпионат Самарканда 
 Чемпион (2 раза): 2012, 2017.

Кубок Самарканда 
 Обладатель Кубка Самарканд (2 раза): 2012, 2016.

Результаты выступлений

Стадион 
Домашняя арена клуба — cтадион «Динамо», рассчитанный на 13 800 зрителей. Был построен и открыт в 1962 году. До масштабной реконструкции 2012 года он вмещал 16 000 зрителей.

Этот крупнейший стадион Самарканда и Самаркандской области (вилоята) является одним из самых посещаемых и современных в Узбекистане.

Кроме «Шердора», на стадионе проводит свои домашние матчи самый популярный самаркандский клуб — «Динамо».

Стадион «Дина́мо»:
 Вместимость — 13 800 человек.
 Размеры поля — 112×72 м.
 Адрес — Ulugh Beg Mirza, Samarkand.

Бренды и спонсорство

Текущий состав 
''Основной состав команды на сезон 2019 года

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="10" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы 2019

Пришли

Ушли 

* В аренду 

** Из аренды 

*** Свободный агент

Тренерский штаб

Известные игроки 
Многие известные футболисты в «Шердоре» в разное время были также игроками местного «Динамо». Ниже представлены наиболее известные футболисты сыгравшие за «Шердор».

  Олег Соловьёв
  Баходир Рахмонов
  Олег Горвиц
  Эркин Вахидов
  Камо Газаров
  Виктор Шустицкий
  Михаил Фомин
  Фарход Тайляков
  Баходир Тайляков
  Туйчи Рахматуллаев
  Бахтиёр Раджабов
  Евстафий Попандопуло
  Закир Нарзуллаев
  Эльбек Мусаев
  Вадим Зубков
  Сейран Гафаров
  Виталий Бегларян
  Александр Бабаян
  Сурен Адамян
  Борис Оганян
  Сулейман Абдуллаев
  Санджар Акрамов
  Шухрат Муродов
  Бахтиёр Очилов
  Марадона Сафаров

Главные тренеры

См. также 
 Динамо (футбольный клуб, Самарканд)
 Регистан (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Информация о клубе на сайте footballfacts.ru 
  Информация о клубе на сайте wildstat.ru 
 История футбольных клубов: «Шердор»

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Самарканда